Farrer ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Farrer (1904–1968), anglikanischer Theologe und Philosoph
 Henry Farrer (1844–1903), amerikanischer Künstler
 Matthew Farrer (1852–1928), englischer Amateurfußballer, Teilnehmer der FA Cup Finals 1875 und 1876 
 Reginald Farrer (1880–1920), englischer Botaniker und Pflanzensammler
 Thomas Farrer, 1. Baron Farrer (1819–1899), englischer Statistiker
 Thomas Charles Farrer (1838–1891), Maler und Mallehrer
 William Farrer (1845–1906), australischer Agrarwissenschaftler und Weizenzüchter

Farrer bezeichnet des Weiteren:
 Farrer (Australian Capital Territory), Vorort von Canberra, Australia, benannt nach William Farrer
 Division of Farrer, Bundeswahbezirk des Australian House of Representatives in New South Wales
 Farrerhypothese (Farrer-Theorie, Farrer-Goulder-Hypothese, Farrer-Goulder-Goodacre-Hypothese), Lösungsvorschlag für das Synoptische Problem